El término Kalínina (en bielorruso, y  , ) puede referirse a:

Personas 

Anhelina Kalínina, tenista ucraniana.
Liudmila Kalínina, entrenadora rusa de patinaje artístico sobre hielo en parejas.
Tatiana Kalínina, poetisa soviética y rusa.

Localidades

Kalínina (Dzhyarzhinsk, Minsk), localidad del raión de Dzhyarzhynsk de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.
Kalínina (Bialýnichi, Maguilov), localidad del raión de Bialynichy de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Kalínina (Bychov, Maguilov), localidad del raión de Bychov de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.

Kalínina (Apsheronsk, Krasnodar), localidad del raión de Apsheronsk del krai de Krasnodar, en Rusia. 
Kalínina (Timashovsk, Krasnodar), localidad del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.

Kalínina (Dnipropetrovsk), localidad del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Kalínina (Bájmut, Donetsk)), localidad del raión de Bájmut del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Kalínina (Starobesheve, Donetsk)), localidad del raión de Starobesheve del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Kalínina (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.